Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Mondial Australian Women's Hardcourts) van 2006 vond plaats van 1 tot en met 7 januari in het Royal Pines Resort in de Australische plaats Gold Coast. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting

Eerste ronde 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar werd het toernooi geopend en meteen deed zich de eerste verrassing voor. De als zesde geplaatste Ai Sugiyama werd van de baan geveegd door het Tsjechische talent Lucie Šafářová met 6-1, 6-2.
Martina Hingis maakte tijdens dit toernooi haar rentree op de internationale tennisbanen na een afwezigheid van drie jaar. In haar wedstrijd tegen María Vento-Kabchi verloor ze meteen haar eerste opslag. Hingis vocht echter terug en liet er in het vervolg van de wedstrijd geen gras meer over groeien. Ze walste over de Venezolaanse heen en won met 6-1, 6-2.

Tweede ronde 
Dinara Safina bracht in de tweede ronde een zware nederlaag toe aan Iveta Benešová. Het Tsjechische talent kon geen moment in de wedstrijd komen, waardoor de zus van Marat Safin de wedstrijd gemakkelijk met 6-0, 6-1 wist te winnen. Martina Hingis wist ook haar tweede wedstrijd sinds haar comeback te winnen. Ook dit keer deed ze dit overtuigend tegen de als zevende geplaatste Klára Koukalová. Zonder ook maar een moment in de problemen te komen, snelde ze naar een 6-3, 6-2-overwinning.

Kwartfinale 
Martina Hingis had duidelijk geen zin in een geruisloze terugkeer in het WTA-circuit. Ook haar derde wedstrijd wist ze te winnen. Nuria Llagostera Vives verloor de eerste set met 6-2, maar kon in de tweede set de allereerste set van Hingis afsnoepen sinds haar comeback. Na een vanwege de hitte ingelaste pauze van tien minuten maakte Hingis het karwei professioneel en imponerend af door met 6-0 van de Spaanse te winnen. De andere Zwitserse in het toernooi, de als eerste geplaatste Patty Schnyder drong niet door tot de halve finale. Ze verloor in twee relatief korte sets van het Tsjechische talent Lucie Šafářová. Tatiana Golovin, als vijfde geplaatst, moest haar meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Flavia Pennetta in drie sets. Ten slotte was de als derde geplaatste Dinara Safina veel te sterk voor de Spaanse Anabel Medina Garrigues.

Halve finale 
Martina Hingis leed in de halve finale haar eerste nederlaag sinds haar comeback. Ze leek aanvankelijk hard op weg naar een plaats in de finale nadat ze de eerste set met 6-1 wist te winnen. Met een break voorsprong in de tweede set kon ze op 6-5 de wedstrijd zelf uitserveren. Hingis werd echter bevangen door de hitte en verloor haar krachten, waarna een rebreak en tevens setverlies volgde. In de beslissende set kon Hingis het tempo en de kracht van Flavia Pennetta niet meer volgen, waarna de Italiaanse het afmaakte. Lucie Šafářová zorgde voor een verrassing door de als derde geplaatste Dinara Safina te kloppen. De Tsjechische had geen enkele moeite om de Russin in twee sets te verslaan. Ze deed dit dan ook met ruime cijfers.

Finale 
Na de triomf op Martina Hingis werden de meeste kansen op een overwinning toegedicht aan Flavia Pennetta, echter de Italiaanse was niet opgewassen tegen de kracht die Lucie Šafářová legde in haar groundstrokes en servicereturns. Binnen anderhalf uur had de 18-jarige Tsjechische het klusje geklaard en eiste ze haar derde toernooizege in haar nog prille loopbaan op.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3 met 3 sets v2
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD5=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Patty Schnyder
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Virginie Razzano
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Karolina Šprem
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Angela Haynes
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Jarmila Gajdošová
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tathiana Garbin
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Lucie Šafářová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ai Sugiyama
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Dinara Safina
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Jevgenija Linetskaja
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Iveta Benešová
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Sophie Ferguson
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Antonella Serra Zanetti
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Aiko Nakamura
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ahsha Rolle
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Anabel Medina Garrigues
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD1-seed17=5
| RD1-team17= Tatiana Golovin
| RD1-score17-1=7
| RD1-score17-2=6
| RD1-score17-3= 
| RD1-seed18= 
| RD1-team18= Nicole Pratt
| RD1-score18-1=5
| RD1-score18-2=2
| RD1-score18-3= 
| RD1-seed19= 
| RD1-team19= Sybille Bammer
| RD1-score19-1=6
| RD1-score19-2=6
| RD1-score19-3= 
| RD1-seed20= 
| RD1-team20= Kateřina Böhmová
| RD1-score20-1=3
| RD1-score20-2=1
| RD1-score20-3= 
| RD1-seed21= 
| RD1-team21= Roberta Vinci
| RD1-score21-1=4
| RD1-score21-2=0
| RD1-score21-3= 
| RD1-seed22= 
| RD1-team22= Li Na
| RD1-score22-1=6
| RD1-score22-2=6
| RD1-score22-3= 
| RD1-seed23= 
| RD1-team23= Jekaterina Bytsjkova
| RD1-score23-1=2
| RD1-score23-2=4
| RD1-score23-3= 
| RD1-seed24=4
| RD1-team24= Flavia Pennetta
| RD1-score24-1=6
| RD1-score24-2=6
| RD1-score24-3= 
| RD1-seed25=7
| RD1-team25= Klára Koukalová
| RD1-score25-1=6
| RD1-score25-2=6
| RD1-score25-3= 
| RD1-seed26= 
| RD1-team26= Meghann Shaughnessy
| RD1-score26-1=4
| RD1-score26-2=4
| RD1-score26-3= 
| RD1-seed27= 
| RD1-team27= María Vento-Kabchi
| RD1-score27-1=2
| RD1-score27-2=1
| RD1-score27-3= 
| RD1-seed28= 
| RD1-team28= Martina Hingis
| RD1-score28-1=6
| RD1-score28-2=6
| RD1-score28-3= 
| RD1-seed29= 
| RD1-team29= Sun Tiantian
| RD1-score29-1=6
| RD1-score29-2=2
| RD1-score29-3=4
| RD1-seed30= 
| RD1-team30= Nuria Llagostera Vives
| RD1-score30-1=2
| RD1-score30-2=6
| RD1-score30-3=6
| RD1-seed31= 
| RD1-team31= Yuan Meng
| RD1-score31-1=2
| RD1-score31-2=3
| RD1-score31-3= 
| RD1-seed32=2
| RD1-team32= Francesca Schiavone
| RD1-score32-1=6
| RD1-score32-2=6
| RD1-score32-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Patty Schnyder
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Angela Haynes
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Jarmila Gajdošová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Lucie Šafářová
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Dinara Safina
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Iveta Benešová
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Aiko Nakamura
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Anabel Medina Garrigues
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD2-seed09=5
| RD2-team09= Tatiana Golovin
| RD2-score09-1=6
| RD2-score09-2=6
| RD2-score09-3= 
| RD2-seed10= 
| RD2-team10= Sybille Bammer
| RD2-score10-1=1
| RD2-score10-2=3
| RD2-score10-3= 
| RD2-seed11= 
| RD2-team11= Li Na
| RD2-score11-1=2
| RD2-score11-2=2
| RD2-score11-3= 
| RD2-seed12=4
| RD2-team12= Flavia Pennetta
| RD2-score12-1=6
| RD2-score12-2=6
| RD2-score12-3= 
| RD2-seed13=7
| RD2-team13= Klára Koukalová
| RD2-score13-1=3
| RD2-score13-2=2
| RD2-score13-3= 
| RD2-seed14= 
| RD2-team14= Martina Hingis
| RD2-score14-1=6
| RD2-score14-2=6
| RD2-score14-3= 
| RD2-seed15= 
| RD2-team15= Nuria Llagostera Vives
| RD2-score15-1=6
| RD2-score15-2=6
| RD2-score15-3= 
| RD2-seed16=2
| RD2-team16= Francesca Schiavone
| RD2-score16-1=3
| RD2-score16-2=1
| RD2-score16-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Patty Schnyder
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Lucie Šafářová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Dinara Safina
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Anabel Medina Garrigues
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD3-seed05=5
| RD3-team05= Tatiana Golovin
| RD3-score05-1=2
| RD3-score05-2=7
| RD3-score05-3=3
| RD3-seed06=4
| RD3-team06= Flavia Pennetta
| RD3-score06-1=6
| RD3-score06-2=5
| RD3-score06-3=6
| RD3-seed07= 
| RD3-team07= Martina Hingis
| RD3-score07-1=6
| RD3-score07-2=4
| RD3-score07-3=6
| RD3-seed08= 
| RD3-team08= Nuria Llagostera Vives
| RD3-score08-1=2
| RD3-score08-2=6
| RD3-score08-3=0
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Lucie Šafářová
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Dinara Safina
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
| RD4-seed03=4
| RD4-team03= Flavia Pennetta
| RD4-score03-1=1
| RD4-score03-2=7
| RD4-score03-3=6
| RD4-seed04= 
| RD4-team04= Martina Hingis
| RD4-score04-1=6
| RD4-score04-2=6
| RD4-score04-3=2
| RD5-seed01= 
| RD5-team01= Lucie Šafářová
| RD5-score01-1=6
| RD5-score01-2=6
| RD5-score01-3= 
| RD5-seed02=4
| RD5-team02= Flavia Pennetta
| RD5-score02-1=3
| RD5-score02-2=4
| RD5-score02-3= 
}}

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Magdalena Maleeva waren hun titel niet komen verdedigen. Het als tweede geplaatste koppel Dinara Safina / Meghann Shaughnessy''' won het toernooi. In de finale versloegen zij het eerste reekshoofd, Cara Black en Rennae Stubbs, in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Safina had daarnaast al twee dubbeltitels met andere partners; Shaughnessy twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Gold Coast
Gold Coast 2006